Nadia Tagrine (1917-2003), une pianiste franco-russe ;
 Nathalie Béra-Tagrine (1960-), une pianiste française d'origine russe.

Voir aussi 
 Rue Michel-Tagrine, une voie du 19e arrondissement de Paris, en France